IJslands voetbalelftal onder 16 (mannen) 
IJslands voetbalelftal onder 16 (vrouwen)